Maior de idade
 Modo maior

Veja também
 Menor
 Desigualdade

Desambiguação